Dorotea de Sajonia (Dresde, 7 de enero de 1591-ibidem, 17 de noviembre de 1617) reinó como princesa-abadesa de Quedlinburg desde 1610 hasta su muerte.

Dorotea fue la última hija del elector Cristián I de Sajonia, y de su esposa, la princesa Sofía de Brandeburgo. Su bautismo se celebró notablemente sin el exorcismo habitual.

Reinado 
El 18 de abril de 1610, Dorotea fue elegida sucesora de María de Sajonia-Weimar, princesa-abadesa de Quedliburg. El Vogt y mecenas de la abadía-principado en ese tiempo era el hermano de Dorotea, el elector Cristián II de Sajonia. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, confirmó su elección el 19 de julio.

El relativamente corto reinado de Dorotea transcurrió sin incidentes. Concedió derechos adicionales a la ciudad de Quedlinburg y elevó los sueldos de sacerdotes y profesores.

La princesa-abadesa murió repentinamente en Dresde, a los 26 años de edad, durante una visita a su hermano. Fue enterrada en Freiberg. Como no había seleccionado a su coadjutora, el capítulo eligió a la duquesa Dorotea Sofía de Sajonia-Altemburgo.

Ancestros 

Abadesas de Quedlinburg del siglo XVII
Casa de Wettin
Dresde
Luteranos de Alemania
Nobles alemanas del siglo XVI
Nobles alemanas del siglo XVII
Nacidos en Dresde